Gaël Seegmuller is een Belgisch golfprofessional.

Amateur 
European young Masters  2003 11th

European young Masters  2004 12th

European boys team championship 2004 9th

European boys team championship 2005 3th

World boys amateur team championship 2006 9th

European boys team championship 2006 11th

European boys team championship 2007 6th

Seegmuller speelde in 2008, 2010 en 2011 de Telenet Trophy, zonder succes.

Gewonnen 
Onder meer:
 2003: Junior Kampioenschap van Vlaanderen
 2003 Pierpont junior open 
 2003 Royal antwerp junior open
 2004 Ternesse junior open
 2005 National Open Champion

Professional 
In 2011 speelt hij de eerste ronde van de Tourschool op Ribagolfe.

In 2012 speelt hij de eerste ronde van de  Tourschool 2012 op Fleesensee 

Zie ook de lijst van golfers uit België.

Belgisch golfer